Apache TomEE - проект верхнего уровня Apache, сервер приложений, базирующийся на спецификации стека Java EE 6 Web Profile. 
В качестве контейнера сервлетов TomEE использует оригинальный Tomcat без каких либо изменений. 
Это является важной особенностью, так как позволяет легко добавить более специфичные технологии стека Java EE без необходимости разрешения проблем переносимости.

Имеет несколько вариантов поставки:

TomEE с поддержкой технологий 
Java Servlets 
Java ServerPages (JSP) 
Java ServerFaces (JSF) 
Java Transaction API (JTA) 
Java Persistence API (JPA) 
Java Contexts and Dependency Injection (CDI) 
Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 
Java Authorization Contract for Containers (JACC) 
JavaMail API 
Bean Validation 
Enterprise JavaBeans

TomEE JAXRS с поддержкой технологий TomEE и дополнительной поддержкой 
Java API for RESTful Web Services (JAX-RS)

TomEE+ с поддержкой технологий TomEE & TomEE JAXRS и дополнительной поддержкой 
Java API for XML Web Services (JAX-WS) 
Java EE Connector Architecture 
Java Messaging Service (JMS)

Примечания